Усольская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Усольская волость — в составе Соликамского уезда Пермской губернии.
 Усольская волость — в составе Сызранского уезда Симбирской губернии.